Niemcy:
 Schwaben – dzielnica Kelheim
 Schwaben (pol. Szwabia) – kraina historyczna
 Schwaben – rejencja (niem. Regierungsbezirk) w kraju związkowym Bawaria
 Schwaben (niem. Herzogtum) – księstwo
 Markt Schwaben – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg

Zobacz też:
 Schwabe
 Szwabowie